Аборино — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Аборино — село в Ногінському районі Московської області
 Аборино — село в Локнянському районі Псковської області
 Аборино — село в Питаловському районі Псковської області